Konstanta se používá ve více významech

 Constanța, česky Konstanca, je přístavní město v Rumunsku
 konstanta – v matematice označuje funkci nebo člen, který se nemění s měnící se závislou proměnnou
 Fyzikální konstanty
 Konstanta (programování) – objekt v programu, který nelze změnit
 Materiálová konstanta